Gabriel Landim de Souza (Seritinga, 30 de maio de 1996) é um jornalista brasileiro. Atua como repórter e apresentador na TV Integração afiliada da TV Globo na zona da mata de Minas Gerais, com sede em Juiz de Fora. É pesquisador do programa de pós-graduação em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Formação e carreira 
Gabriel Landim cresceu no município de Seritinga, no sul de Minas Gerais, onde estudou em escolas públicas até o ensino médio. Desenvolveu projetos voluntários na área de comunicação em instituições de ensino e na rádio comunitária da cidade durante a adolescência. Estudou inglês na cidade de São Lourenço. Bacharelou-se em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Social do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (atual Uniacademia) entre 2014 e 2017, quando era gerido pela Sociedade Mineira de Cultura e pela Pontifícia Universidade Católica (PUC Minas). Landim é mestrando no programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, no qual integra o grupo de pesquisa Núcleo de Jornalismo e Audiovisual. Atualmente, pesquisa sobre a liberdade de imprensa no Brasil. O jornalista é autor de artigos e capítulos de livro sobre o tema.

Landim teve experiências de estágio na assessoria de comunicação do Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (à época, vinculado à PUC Minas), de 2014 a 2016, e no Núcleo de Comunicação Organizacional da Embrapa Gado de Leite, em 2016. Entrou como estagiário na TV Integração em Juiz de Fora, de 2016 a 2018, onde iniciou sua carreira profissional como jornalista. Landim foi produtor de jornalismo de 2018 a 2020, período em que foi responsável por importantes coberturas, como o atentado ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018 durante ato público de campanha em Juiz de Fora, e o confronto entre policiais civis de Minas Gerais e de São Paulo em um hospital da cidade em outubro de 2018, que foi destaque nacional. Como produtor, foi responsável por organizar coberturas políticas importantes em Minas Gerais, nas eleições gerais de 2018 e nas municipais de 2020. Também produziu reportagens investigativas que denunciaram irregularidades nos poderes públicos municipais em cidades da zona da mata mineira. Desde 2018, Landim também atuava como repórter, função assumida oficialmente em 2020. Como repórter, Landim participou de coberturas importantes, com entradas ao vivo e reportagens especiais para os telejornais Jornal Hoje, Hora Um, Bom Dia Brasil, Brasil TV, Bom Dia Minas, MG1, MG2, Integração Notícia, Bom Dia Rio, RJ1, MG Rural, e para programas da Globo News. Entre as coberturas de destaque: os estragos causados pelas chuvas em Minas, as campanhas eleitorais de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro, a pandemia da Covid-19 e a prisão de pessoas que invadiram as sedes dos três poderes da república em Brasília em janeiro de 2023.

O jornalista fez reportagens e séries especiais sobre a política e as eleições, abordando temas como as funções dos políticos, o papel dos que exercem cargos públicos e a responsabilidade do eleitor, além de denúncias envolvendo propagandas irregulares e uso indevido do dinheiro público. Durante a pandemia da Covid-19, fez a cobertura diária do avanço da doença na região da Zona da Mata mineira, em Minas Gerais e no Brasil. Fazia entradas ao vivo da redação de jornalismo, com artes e ilustrações, analisando números, fazendo apurações com especialistas da área da saúde e denúncias de irregularidades na vacinação. O jornalista também apresentou quadros, direto do estúdio, sobre a Covid-19 e as eleições, com análise, apresentação de dados e entrevistas com figuras públicas, como o secretário de estado de saúde e o governador de Minas. O jornalista também foi pioneiro no uso de celular para entradas ao vivo.

Prêmios e Destaques 
Em 2016, Landim foi premiado com o 1º lugar na categoria Vinheta com o programa Mix de Notícias na rádio CES, onde desenvolveu um programa, no Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora / Sociedade Mineira de Cultura (UniAcademia). Em sua atuação profissional, recebeu, em 2018, o Certificado de Comprometimento pelos Serviços de Jornalismo Prestados, do Pelotão de Polícia Militar Rodoviária da Polícia Militar de Minas Gerais. Em 2019, recebeu a Moção de Aplauso nº 430/2019 da Câmara Municipal de Juiz de Fora, pela cobertura jornalística desenvolvida na função exercida na TV Integração.

Em 2022, a cobertura da pandemia da Covid-19 feita por Landim na televisão foi considerada um bom exemplo de jornalismo no livro "Contra a desinformação, telejornalismo! Estratégias de divulgação de notícias audiovisuais de qualidade".  No capítulo dedicado à cobertura do jornalista na pandemia, de nome "Oito minutos diários de combate à desinformação: a pandemia vira quadro no MG1 Zona da Mata e Vertentes", as autoras Gilze Bara e Kelly Scoralick destacam a fidelidade com o público alcançada por meio das notícias diárias sobre a Covid-19, em um momento em que a informação era extremamente importante. As autoras destacaram também o serviço relevante prestado por meio do jornalismo, sobre vacinação e informações da doença, e os recursos gráficos utilizados nas notícias para facilitar o entendimento do público.

Referências 

Jornalistas do Brasil